Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917 - 2008), poeta i escriptor català
 Josep Palau i Francàs (Ripoll, 1926 - Calonge, 2012) enginyer i empresari català
 Josep Palau i Busquets (La Llacuna, 1943), futbolista català